O termo Cortana pode referir-se a:

 Cortana (espada) - espada cerimonial integrante das Joias da Coroa Britânica.
 Microsoft Cortana - assistente virtual inteligente do sistema operativo Windows 10.
Cortana (Halo), personagem na franquia  Halo 

Desambiguação